Dendrothele — рід грибів родини кортіцієві (Corticiaceae). Назва вперше опублікована 1907 року.

Класифікація 
До роду Dendrothele відносять 82 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von; Litschauer, V. 1907. Beiträge zur Kenntnis der Corticieen: II. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 116:739-852 — P.819

Роди грибів
Кортіціальні